Närhi est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1975), athlète finlandais en lancer du javelot
Laura Närhi (née en 1978), chanteuse pop finlandaise

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois